Campocraspedon är ett släkte av steklar som beskrevs av Tohru Uchida 1957. Campocraspedon ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Campocraspedon